Miejscowości w Polsce:
 Wasilew Skrzeszewski
 Wasilew Szlachecki